Степан Петрович Горбунов:
 Горбунов, Степан Петрович (1902—1969) — советский военнослужащий. Герой Советского Союза.
 Горбунов, Степан Петрович (1900—1942) — советский военачальник. Полковник.